Les élections municipales srilankaises de 2023 ont lieu le  afin de renouveler les membres des conseils municipaux du Sri Lanka. Initialement prévue pour le , elles sont reportées d'un mois en raison de problèmes organisationnels dont notamment des retards dans l'impression des bulletins de vote. Ce retard, qui provoque d'importantes manifestations, conduit la Cour suprême du Sri Lanka a intervenir en obligeant la commission électorale à organiser le scrutin le plus tôt possible après le report

Notes et références 

Municipales, 2023
2023 au Sri Lanka
Sri Lanka, 2023
Sri Lanka
Politique en avril 2023